Leckhampstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Leckhampstead Thicket
 Leckhampstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire